Stone Ridge (New York)
 Stone Ridge (Virginie)

Homonymie de localités aux États-Unis